136 rok naszej ery
 136 rok przed naszą erą
 136 liczba naturalna
 gromada otwarta NGC 136
 planetoida (136) Austria
 droga wojewódzka nr 136
 linia kolejowa nr 136
 Sonet 136 Williama Shakespeare'a
 Psalm 136
 Škoda 136
 filatelistyka: blok 136 - 80-lecie istnienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji